Länet Minsk är ett län (voblasts) i Belarus. Huvudort är Minsk, men staden Minsk ingår inte i länet.

Geografi
I länet Minsk ligger Naratj, som är Belarus största insjö.

Historia
Under Kejsardömet Ryssland ingick större delen av det nuvarande länets territorium i guvernementet Minsk.

1921 upplöstes guvernementet och blev kärnområdet i Vitryska SSR, som bildats ur den kortlivade Vitryska folkrepubliken. Under Stalins utrensningar 1936-38 utsattes i synnerhet länets stora polska befolkning för svåra förföljelser och många avrättade polacker och vitryssar begravdes i Kurapatyskogen utanför staden Minsk.

Länet drabbades mycket hårt av den tyska ockupationen 1941-44 och i stort sett hela den judiska befolkningen mördades på plats av nazistiska Einsatzgruppen.

Källa